Szwajcaria:
 Renan – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Osoby:
 Renan Barão – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Renan Bressan – białoruski piłkarz
 Renan Brito Soares – brazylijski piłkarz, występujący na pozycji bramkarza
 Renan Buiatti – brazylijski siatkarz
 Renan Couoh – meksykański trener piłkarski
 Renan Dal Zotto – brazylijski piłkarz
 Renan de Oliveira – brazylijski piłkarz
 Renan Lodi – brazylijski piłkarz
 Renan Luce – francuski piosenkarz
 Renan Soares Reuter – brazylijski piłkarz
 Carlos Renan – brazylijski piłkarz
 Ernest Renan – francuski pisarz, historyk, filolog i filozof

Inne:
 Renan – imię

Zobacz też:
 Saint-Renan